Borkowski est un patronyme polonais notamment porté par :
 Ingo Borkowski (1971-), skipper allemand ;
 Marian Borkowski (1934-), compositeur et musicologue polonais ;
 Maryan Borkowski (1925-), footballeur franco-polonais ;
 Mateusz Borkowski (1997-), athlète polonais.

Patronyme polonais